Omega (Оме́га) — швейцарская часовая компания, выпускающая наручные часы класса "Люкс" под торговой маркой Omega.

История 
Компания была основана в 1848 году в швейцарском городе Ла Шо-де-Фон в виде простой мастерской по сборке часов. Создателем её стал 23-летний Луи Брандт, который всю зиму собирал карманные часы из поставляемых местными ремесленниками запчастей. Затем, когда наступала весна, он отправлялся в путешествие по Европе, чтобы продать изготовленную продукцию. Часы пользовались стабильным спросом и обеспечивали ему безбедное существование.

После смерти Луи в 1879, его сыновья, Луи-Поль и Сезар, превратили мастерскую по сборке часов в часовую фабрику, благодаря чему все детали механизма и сборка стали производиться в одном месте. В 1880 году братья переводят производство в город Биль. В 1894 году был создан калибр 19 линий, который был назван OMEGA по названию последней буквы греческого алфавита, символизирующей завершённость, превосходство, долговечность и совершенство. Часы с этим механизмом стали невероятно популярными, благодаря чему братья Брандт решили переименовать компанию, которая изначально называлась «Louis Brandt & Fills».

В 1903 году братья умирают, оставив одну из крупнейших часовых компаний Швейцарии — производство 240 000 часов в год и штат сотрудников 800 человек — четырём сыновьям, старшему из которых, Полю-Эмилю, едва исполнилось 23 года. Но именно он оказал огромное влияние на развитие компании в последующие 50 лет. Экономический кризис после окончания Первой мировой войны привёл его к решению о заключении союза с другой часовой фабрикой — Tissot, вместе с которой они создают корпорацию «Societe Suisse pour l’Industrie Horlogere S.A.» (SSIH).

Под руководством Поль-Эмиля, а начиная с 1955 года — уже под руководством Джозефа Райзера компания SSIH Group продолжает свой рост, присоединив ещё около пятидесяти компаний. В 70-х годах она считается лидером в Швейцарии по производству готовых часов. Тем не менее финансовый кризис 1975—1980 годов почти доводит её до банкротства. В этот период японская часовая компания Seiko начинает прилагать усилия по приобретению компании Omega. Но её спасают банки, которые вносят за компанию залог.

Такая же судьба постигла годом раньше другого гиганта — компанию Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG (ASUAG), которая занималась производством незавершённых механизмов для других фабрик, а также была владельцем компаний Rado и Longines.

В 1983 году, для преодоления финансового кризиса, два гиганта решают объединиться, создав холдинг ASUAG-SSIH. С 1985 года холдингом управляют частные инвесторы под руководством Николаса Хайека, который незамедлительно переименовывает его в SMH (Société suisse de Microélectronique et d’Horlogerie), а с 1998 года, присоединив такие марки как Blancpain и Breguet, меняет название на Swatch Group Ltd. Несмотря на это, Omega по-прежнему остаётся одним из самых престижных брендов холдинга.

В феврале 2018 года в честь Олимпийских игр в Пхенчхане, компанией Omega была представлена новая коллекция Seamaster Olympic Games Gold. Она была создана в честь трех медалей, которыми награждают победителей и призеров Олимпиад.

Награды 
 1900 — карманные часы «Греческий храм» получают Гран-при Всемирной выставки в Париже
 1906 — коллекция Art Nouveau завоёвывает Гран-при Всемирной выставки в Милане
 1936 — часы Omega побеждают на конкурсе точности в Кью-Теддингтоне, набрав 97,8 очков из 100 (этот рекорд до сих пор не побит).

Кроме того, часы Omega одержали ещё 92 победы в конкурсах на точность хода, организованных обсерваториями в Нёвшателе, Женеве и Кью-Теддингтоне. Так же было установлено 72 мировых рекорда точности.

Покорение космоса 

В 1965 году часы Omega были подвергнуты NASA испытаниям в условиях невесомости, под действием сильнейшего магнитного поля, а также воздействию температур от −18 до +93 градусов Цельсия, и в результате Omega Speedmaster смогли выдержать испытания и были выбраны для программы Аполлон.

20 июля 1969 год — часы Omega Speedmaster оказались на Луне на руке космонавта Базза Олдрина (причём Нил Армстронг оставляет свой Speedmaster в лунном модуле «Eagle»).

Speedmaster стал единственной моделью, сертифицированной NASA для космических полётов. Кроме того, эта модель была выбрана российской космической корпорацией НПО Энергия для работы в космосе и находилась на Алексее Леонове в момент стыковки Союз-Аполлон.

В 1970 году Omega получает престижную премию Snoopy Award за огромную роль по спасению экипажа Аполлон-13 — в то время как на корабле вышла из строя вся электроника, хронограф Omega Speedmaster служил для расчёта с точностью до доли секунды времени безопасного возвращения в атмосферу Земли.

На руке первого космического туриста Денниса Тито также был наручный хронограф Omega Speedmaster X-33.

Покорение водных глубин 

Ещё в 1932 Omega произвела сенсацию, выпустив часы «Marine» с водонепроницаемостью до 135 метров. В 1957 году появились часы Seamaster 300 с водонепроницаемостью до 300 метров, а затем в 1970 году сверхгерметичные часы Seamaster 600 с водонепроницаемостью до 600 метров, которые были использованы капитаном Кусто для исследования физического и психического состояния человека на глубине 500 метров.

Через пять лет выходит новая модель — Seamaster 1000, которая проходила испытания на борту подлодки American Rockwell Beaver.

23 ноября 1976 французский водолаз Жак Майоль совершил своё знаменитое погружение без акваланга на глубину 101 м у берегов острова Эльба, и на руке у него были также часы Omega Seamaster.

Часы Seamaster покоряли глубины океана в 1988 году на борту подводного судна «Наутилус», погрузившись на 4400 м, а также присутствовали при установлении мирового рекорда по погружению в пресной воде — в 1993 году французский ныряльщик Ролан Спекер погрузился в воды Невшательского озера на глубину 80 м.

Джеймс Бонд 
Начиная с 1995 года, Omega стала ассоциироваться с фильмами о Джеймсе Бонде. В этом году Пирс Броснан выступил в роли Бонда и надел часы Omega Seamaster Quartz Professional в фильме «Золотой глаз». В последующих фильмах на герое были часы Omega Seamaster Professional Chronometer. Причём во всех предыдущих фильмах Джеймс Бонд носил часы Rolex, Seiko и Pulsar.

В 2002 году — к 40-летию со дня выхода первого фильма о Бонде — Omega выпустила ограниченный тираж памятной модели Omega Seamaster Professional Chronometer, которую отличали от обычной модели логотипы «007» на циферблате, задней крышке и замке браслета.

Современный Джеймс Бонд — Дэниел Крейг — также носит Omega Seamaster в фильме «Казино „Рояль“». К выходу фильма Omega подготовила специальную модель часов, аналогичные тем, которые Крейг носит в фильме, но с маленьким оранжевым логотипом 007 на секундной стрелке.

В 22-м фильме про Бонда на руке Дэниела Крейга появляются часы Omega Seamaster Professional Planet Ocean 600 m со стальным браслетом (в предыдущем фильме эти часы можно было видеть лишь в начале, да и то на каучуковом ремешке). В ознаменование выхода нового фильма компания выпустила посвященную ему серию часов в количестве 5007 штук. Серию отличает надпись с обратной стороны стекла «Quantum of Solace» и гравировка с обратной стороны «007», а также указание номера часов.

Официальный хронометрист 
В 1909 году Omega впервые выступила в роли официального хронометриста на соревнованиях по гонкам на воздушных шарах в Цюрихе. На Летних Олимпийских играх 1932 года Omega стала первой в истории компанией, которая осуществляла хронометраж всех спортивных дисциплин. В дальнейшем Omega выступала официальным хронометристом на Олимпийских играх более 20 раз.

В 1952 году Omega создала первый в мире кварцевый электронный хронограф, позволяющий фиксировать время с точностью до тысячной доли секунды.

Лица рекламной кампании 
В рекламе часов компании принимали участие известные киноактёры: Джордж Клуни, Николь Кидман, Синди Кроуфорд, Пирс Броснан, Абхишек Баччан (индийский киноактер), Дэниел Крейг, спортсмены Михаэль Шумахер, Эрни Элс (южноафриканский гольфист), Мишель Уи (американская гольфистка), Джереми Кларксон (Британский телеведущий), Эллен МакАртур, Ян Торп (австралийский пловец), Дин Баркер (новозеландский шкипер), Александр Попов, Рассел Коттс, Майкл Фелпс (американский пловец), Сержио Гарсия (испанский гольфист), а также американский астронавт Эдвин «Базз» Олдрин.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Omega
 Официальный сайт Swatch Group

Компании Швейцарии
Швейцарские часы
Производители часов Швейцарии
Swatch Group